Хайнрих фон Хесен-Дармщат (; * 29 септември 1674 в Дармщат; † 31 януари 1741 в Буцбах) е принц от Хесен-Дармщат и императорски генерал и командир на Лерида (Лейда) в испанската наследствена война.

Той е петият син на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) и втората му съпруга Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709), дъщеря на херцог Ернст I Саксония-Гота-Алтенбург (1601 – 1675) и Елизабет София фон Саксония-Алтенбург (1619 – 1680).

Хайнрих става католик, както братята му Георг, Филип и Фридрих и започва императорска служба, където се издига на генерал-вахтмайстер. Под ръководството на брат му Георг той участва през 1704 г. при превземането на Гибралтар.

През 1705 г. Хайнрих е номиниран на генерал-фелдмаршал-лейтенант и комадир на Лерида. Пре октомври 1707 г. той отбранява града, начело на войска от 2500 мъже, през Войната за испанското наследство. След два несеца обсада той трябва да се предаде на войската от 30 000 души на Филип V. След един конфликт с граф Щархемберг той напуска службата си през 1710 г.

Той се връща обратно в Германия и живее в Буцбах, вдовишката резиденция на майка му. Под нейно влияние той става отново протестант.

Родословно дърво

Литература 
 Andreas Räss: Die Convertiten seit der Reformation S. 468
 Carl Friedrich Günther. Anekdoten, Charakterschilderungen und Denkwürdigkeiten aus der Hessischen … S. 154

Източници 

‎

Австрийски генерали
Австрийски фелдмаршали
Хесени
Родени в Дармщат